Hrvatska:
 Bukevje (Orle), naselje u općini Orle
 Bukevje (Sveti Ivan Zelina), naselje grada Sveti Ivan Zelina